Сергей Крамаренко:
 Крамаренко, Сергей Макарович (1923—2020) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.